Avenida Húsares de Junín puede referirse a:
 Avenida Húsares de Junín, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Húsares de Junín, avenida de la ciudad de Trujillo, Perú.